Хаптагай:
 Хаптагай — дикий двугорбый верблюд (), рассматриваемый некоторыми зоологами как близкородственный вид бактриана — , или его подвид — .
 Хаптагай — озеро в Якутии.
 Хаптагай — река на острове Котельный, Якутия. Приток реки Туор-Такар-Сала (приток Хос-Тёрюттях).
 Хаптагай — село в Якутии.
 Хаптагай — человек устойчивый к холоду.